

Codici 
 DED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dehradun (India)
 DED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Donà (Italia) Luca Gabor